Cajueiro kan syfta på:

Brasilien 

 Cajueiro (ort), ort i kommunen Limoeiro de Anadia i Alagoas, 
 Acajutiba (ort), Bahia, 
 Cajueiro (kommun), Alagoas,